Murányi László (1877–1939) főispán, ügyvéd
 Murányi László (1927–1979) gyermekgyógyász, címzetes egyetemi tanár, neonatológus
 Murányi László (1937) bemondó, szerkesztő-riporter, műsorvezető
 L. Murányi László (1956) újságíró